Се́льское поселе́ние Гу́слевское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в составе бывшего Талдомского муниципального района Московской области.

Административный центр — село Новогуслево.

Поселение граничит с городским поселением Запрудня на западе, сельским поселением Темповое на северо-западе, городскими поселениями Талдом и Северным на севере, сельским поселением Ермолинское на северо-востоке, с сельским поселением Шеметовское Сергиево-Посадского района на востоке, сельским поселением Якотское, городским поселением Дмитров Дмитровского района и с городским поселением Вербилки на юге. Площадь территории муниципального образования — .

На территории сельского поселения расположены многочисленные (учтено 343) садоводческие товарищества, что отражено на флаге в виде яблоневых цветков. В весенне-летний период численность населения за счет притока иногородних жителей возрастает на 40—50 %. Три цветка символизируют три сельских округа: Павловичевский, Гуслевский и Юркинский, составивших единое сельское поселение.

Ведущей отраслью экономики являются сельскохозяйственные предприятия: ООО «Золотой колосок», ОАО «Нива», ООО «Неофам», ЗАО «Доброволец», которые специализируются на племенном свиноводстве, производстве молока, мяса и выращивании картофеля. Социальную сферу сельского поселения представляют: две общеобразовательных школы (в Новоникольском и Павловичах), два детских дошкольных учреждения, три сельских дома культуры, 5 библиотек. Здравоохранение включает в себя три фельдшерско-акушерских пункта. Основными природными ресурсами являются запасы торфа, лес, запасы песка и глины.

По территории поселения протекают реки Дубна, Свистушка, Нушполка. Дорожное сообщение представлено трассой Дмитров — Талдом — Темпы  и дорогами местного значения. Через сельское поселение проходит железнодорожная линия Савёловского направления, которая представлена платформами 94 км и Власово.

Население 
Изменение численности населения по данным переписей и ежегодных оценок:

Населённые пункты 
Административно сельское поселение Гуслевское включает в себя 42 населённых пункта:

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Талдомского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году